Bom Jesus da Lapa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bom Jesus da Lapa (ort), Bahia, 
 Bom Jesus da Lapa (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar